Hisao Egawa – doppiatore giapponese
 Shigemitsu Egawa – ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 giapponese
 Tatsuya Egawa – fumettista giapponese
 Yoshitaka Egawa – ex cestista giapponese